Bảo Yên (Lào Cai)
 Bảo Yên (Phú Thọ)